Georgia – stan w USA
 Strait of Georgia – cieśnina Oceanu Spokojnego, u wybrzeża Kanady
 Georgia Południowa (ang. South Georgia) – brytyjska wyspa na południowym Atlantyku
 Georgia – imię
 Georgia – czcionka

Miasto w USA:
 Georgia – miasto w stanie Vermont, w hrabstwie Franklin

Gminy w USA:
 Georgia (ang. Georgia Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Nevada
 Georgia (ang. Georgia Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Grant
 Georgia (ang. Georgia Town) – gmina w stanie Vermont, w hrabstwie Franklin

Osoby:
 Georgia (1531-1573/1574) – księżniczka pomorska
 Georgia – właśc. Georgia Rose Harriet Barnes, brytyjska producentka muzyczna, wokalistka i perkusistka